Josep Duran i Pejoán (ca. 1730 - 1802), compositor d'òpera i música religiosa català.
 Josep Duran i Sors (1793-1871), industrial tèxtil de Sabadell.
 Josep Duran i Riera (1849-1928), pintor de gènere.
 Josep Duran i Maristany (1878-1956), capità de vaixell, comerciant i industrial del Masnou establert a Guayaquil.
 Josep Duran i Noguera (1951), nedador català.
 Josep Duran Vázquez (1964), polític català.